

Guerra 
 Switchblade  – missile antinave
 Switchblade  – bombardiere d'alta quota
 AeroVironment Switchblade – munizione circuitante

Videogiochi 
 Switchblade  – videogioco del 1989